Rothschildi, bankarska obitelj
Rothschild, Wisconsin
Rothschildov otok
Mayer Amschel Rothschild